Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2008 war die 33. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 27. Oktober bis 8. November 2008 in der Boschhalle in Wels und damit erstmals in Österreich statt.
Weltmeister wurde der Thailänder Thepchaiya Un-Nooh, der sich damit für die Main Tour 2009/10 qualifizierte. Im Finale besiegte er den Iren Colm Gilcreest mit 11:7. Das Spiel um Platz 3 gewann der Chinese Xiao Guodong mit 3:2 gegen den Iraner Soheil Vahedi.

Modus 
Die 100 teilnehmenden Spieler wurden in 13 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe sowie die neun besten Gruppenvierten qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei die Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten in der ersten Runde ein Freilos erhielten.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 2008 World Amateur Championship – Men bei CueTracker

Einzelnachweise 

2008
Snookerveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Oberösterreich
Sport (Wels)
Billardturnier in Österreich
Veranstaltung in Wels